Біллі Джин Кінг виграла титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг з рахунком 6–3, 6–3.

Сіяні гравчині 

  Івонн Гулагонг (фінал)
  Біллі Джин Кінг (переможниця)
  Ненсі Річі (чвертьфінал)
  Кріс Еверт (півфінал)
  Керрі Мелвілл (3 коло)
  Розмарі Казалс (півфінал)
  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)
  Франсуаза Дюрр (чвертьфінал)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір